Первая футбольная лига Македонии 2004/2005 () — 13-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 8 августа 2004 года и закончился 29 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2004/2005
Македония
Македония
2004 год в Северной Македонии
2005 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005